

Carriera

Club
Con la maglia del Tre Penne debutta in campo internazionale nel secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2010-2011 giocando il doppio confronto in cui la squadra viene sconfitta dal Zrinjski Mostar.

Nella stagione successiva la squadra viene eliminata invece al primo turno, e Pignieri gioca entrambe le partite contro il Rad Belgrado.

Per il 2012-2013 il Tre Penne si qualifica ai preliminari di UEFA Champions League, in cui viene eliminato al primo turno dal Dudelange; anche stavolta Pignieri gioca entrambi gli incontri. Stessa sorte per quanto riguarda la stagione successiva, dove nello stesso turno stavolta la squadra perde contro il Širak.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Tre Penne: 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016

Tre Penne: 2013

Collegamenti esterni